Die BKT Superliga 2021/22 war die 76. Saison der höchsten kosovarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. August 2021 und endete am 22. Mai 2022. Der Titelgewinner qualifizierte sich für die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Infolge des Aufstieges in der UEFA-Fünfjahreswertung qualifizierten sich in dieser Saison erstmals der Vizemeister, die Mannschaft auf Platz 3 und der Sieger des Kosovocup für die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League.

Stadien

Statistiken

Tabelle 
Die 10 Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander, so das am Ende der Saison jedes Team 27 Spiele absolvierte. Somit haben fünf Mannschaften ein Heimspiel mehr am Ende bestritten. Die Teams KF Besa und KF Arbëria belegten am Ende der Saison 2020/21 den neunten und zehnten Platz. Der KF Trepça'89 scheiterte in der Relegation. Die Aufsteiger der zweiten Liga sind KF Malisheva, KF Dukagjini und KF Ulpiana.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Torschützenliste

Cheftrainer

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22
2021